Scheicher ist der Familienname folgender Personen:

 Giselher Scheicher (* 1960), deutscher Künstler
 Hans W. Scheicher (1931–2016), deutscher Journalist
 Josef Scheicher (1842–1924), österreichischer katholischer Geistlicher, christlichsozialer Politiker
 Leonard Scheicher (* 1992), deutscher Schauspieler
 Stefan Scheicher (* 1961), österreichischer Musiker